Lauxtermann ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Lauxtermann, niederländischer Byzantinist und Gräzist
 Josef Lauxtermann (1898–1972), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus